Алексе́й Дьячко́в:
 Дьячков, Алексей Владимирович (род. 1971) — русский поэт.
 Дьячков, Алексей Иванович (1900—1968) — советский дефектолог, доктор педагогических наук, профессор.
 Дьячков, Алексей Фёдорович (1918—1986) — Герой Советского Союза.